Haus Bruch heißen die ehemaligen Adelssitze

 Haus Bruch (Hattingen)
 Haus Bruch (Kirchhundem)

Außerdem heißt ein Stadtteil von Hamburg: Hausbruch
 siehe Hamburg-Hausbruch